Adalberto – nome proprio di persona
Adalberto – vescovo di Arezzo vissuto nel XI secolo
Adalberto – vescovo di Bergamo vissuto nel X secolo
Adalberto – vescovo di Brema nel XI secolo
Adalberto – santo e vescovo di Como nel VII secolo
Adalberto – santo e arcivescovo di Magdeburgo nel X secolo
Adalberto – santo e vescovo di Praga nel X secolo
Adalberto I – marchese d'Ivrea nel IX-X secolo
Adalberto II – sesto marchese d'Ivrea e re d'Italia nel X secolo
Adalberto – personaggio dei fumetti ideato da Saint-Thomas e Pierre Seron e protagonista della serie Adalberto & Co. (La Famille Fohal)
Adalberto (o Aldeberto) – vescovo e mistico franco dell'VIII secolo
Adalberto di Cuorsincero – personaggio dei fumetti ideato da Paolo Piffarerio e Giuseppe Ramello